Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 83e régiment d'infanterie
 83e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires